Иоа́ннис Иконо́му () — греческий , который работает в Европейской комиссии в Брюсселе. Считается современным заметным примером полиглота. Он знает 32 живых языка, включая греческий, английский, итальянский, испанский, французский, финский, датский, русский, суахили, иврит, арабский, китайский (путунхуа) и бенгальский, и сообщается, что знает больше 47 языков, включая мёртвые языки, как старославянский. Он говорит на 21 из 24 официальных языков Евросоюза

Образование 
Иконому изучал лингвистику в Университете Аристотеля в Салониках, затем в Колумбийском университете, где получил степень магистра (Master of Arts) в филологии языков Ближнего востока. Продолжением учёбы стало написание диссертации по лингвистике индоевропейских языков в Гарварде.

Личная жизнь 
Состоит в браке.

Примечания 

Полиглоты
Европейская комиссия